Захаров Евгений:
 Захаров, Евгений Владимирович (1937—2023) — советский  и российский математик.
 Захаров, Евгений Гордеевич (1909—1988) — советский скульптор
 Захаров, Евгений Григорьевич (род. 1939) — народный художник РФ (2008).
 Захаров, Евгений Илларионович (1897—1971) — советский учёный.
 Захаров, Евгений Евгеньевич (1902—1980) — геолог, педагог, ректор МГРИ.
 Захаров, Евгений Ефимович (род. 1952) — правозащитник.
 Захаров, Евгений Сергеевич (род. 1986) — российский игрок в пляжный футбол.